La Maison du livre peut faire référence à :
 la  de Leipzig, en Allemagne ;
 la  de Vienne, en Autriche ;
 la Maison du livre de Helsinki, maison historique du quartier de Kluuvi, en Finlande ;
 en France :
 la Maison du livre de Rodez ;
 la Maison du livre de Villeurbanne ;
 en Russie :
 la Maison du livre de Saint-Pétersbourg ;
 la  de Smolensk ;
 la  de Voronej.